Druckwasser steht für:
 allgemein Wasser unter Druck, siehe Wasserdruck
 besonders im Bauwesen allgemein Grundwasser
 natürliche Quellen durch starken Grundwasserdruck, siehe Druckwassersee
 das durch Deichanlagen ins Umland drückende Grundwasser, siehe Druckwasser (Deichbau)
 als Form der Energieversorgung, siehe Druckwasserversorgung

Siehe auch: